Женский Тур Катара () — шоссейная многодневная велогонка, проходившая по территории Катара с 2011 по 2016 год. Являлась женской версией мужского Тура Катара.

История 
Гонка была создана в 2009 году организацией Amaury Sport Organisation, также организовавшей мужской Тур Катара, по инициативе Моза бинт Насер аль Миснед — второй жены эмира Катара Хамад бин Халифа Аль Тани.

На протяжении всей своей истории проводилась в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI имея категорию 2.1. Маршрут гонки изначально состоял из трёх этапов, а с 2013 года был увеличен до четырёх этапов. Протяжённость каждого этапа составляла примерно 100 км.

В 2017 году гонка была отменена из-за отсутствия публики и появления финансовых трудностей связанных с привлечением спонсоров и больше не проводилась.

Рекордсменкой по количеству побед стала нидерландка Кирстен Вилд, победившая 4 раза, что составило половину проведённых гонок.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Женский Тур Катара на ProCyclingStats
 Женский Тур Катара на Cycling Archives
 Женский Тур Катара на CQranking

 Женский Тур Катара на Cycle Base
 Женский Тур Катара на First Cycling

Велогонки среди женщин